Claude Gerbet (1912-2003), homme politique français
Philippe Gerbet (1798-1864), prêtre catholique, écrivain et journaliste français, évêque de Perpignan de 1854 à 1864
Pierre Gerbet (1918-2009), historien français